Mallon (motorfiets), een Duits motorfietsenmerk.

Mensen met de naam Mallon:
Dick Mallon
Jo Mallon
Mary Mallon
Meg Mallon